Синамо́ / Sinamo () — государственный, общенациональный телеканал Таджикистана. Телеканал полностью посвящен фильмам. Вещание телеканала ведётся круглосуточно с 1 марта 2016 года на всей территории Таджикистана. В других странах телеканал доступен через кабельное телевидение и интернет. Вещает в HD-качестве.

Слово синамо́ с таджикского и персидского языков переводится как фильм или кино. Эфир канала составляют фильмы различных жанров, как зарубежных, так и производства Таджикистана. Основной язык телеканала — таджикский, часть фильмов идёт также и на русском языке.
 
Общая численность аудитории телеканала составляет около 20 миллионов человек. Из них, почти 9 миллионов приходится на Таджикистан, а остальная часть аудитории телеканала проживает в Афганистане, Узбекистане, Иране, России, в странах Европейского союза и США.

Ссылки 
 sinamo.tv — Официальный сайт телеканала 
 К запуску новых таджикских телеканалов: Немного о том, что вещает таджикское государство. В том числе на русском

Телеканалы Таджикистана
Телеканалы на таджикском языке
Телеканалы на русском языке
Фильмовые телеканалы
HD-телеканалы